ZIRP steht für:

 Zero Interest Rate Policy, siehe Niedrigzinspolitik 
 Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz

zirp steht für:
 Laut männlicher Grillen, siehe Stridulation #Insekten

Abkürzung